Cota puede referirse a:
 Altitud que presenta un punto sobre un plano horizontal que se usa como referencia.
 Entidad que limita los elementos matemáticos acotados, llamados, elemento mayorante y minorante en teoría de orden y de conjuntos. 

Lugares
 Cotá, una parroquia española del ayuntamiento de Friol en la provincia de Lugo.
 Cota, un municipio de Cundinamarca, Colombia.
 Cota, una freguesia portuguesa del municipio de Viseu.
Cota, Circuito de las Américas.

Objetos
 Cota de malla, prenda de la armadura medieval.
 Cota superior asintótica, función que sirve de cota superior de otra función cuando el argumento tiende a infinito. 
 Línea de cota, una figura de dibujo técnico.
 el género botánico de la familia Asteraceae Cota.
Personas
 Jesús Diego Cota (1967-), futbolista español que jugó en el Rayo Vallecano.
 Salvador Llopis, Cota (1950-2014), futbolista español que jugó en el Valencia.
 Cayo Aurelio Cota (h. 124-73 a. C.), antiguo político y orador romano.
 Lucio Aurelio Cota (activo 70 a. C.), antiguo senador romano.
 Lucio Aurunculeyo Cota (m. 54 a. C.), oficial en el ejército de las Galias de Julio César.
 Rodrigo Cota (s. XV), escritor español.